

Personen 
 Tomáš Masaryk (1850-1937), President van Tsjecho-Slowakije
 Jan Masaryk (1886-1948), Tsjecho-Slowaaks staatsman

Andere zaken 
 Avenida Presidente Masaryk, laan in Mexico
 Masaryk Circuit, racecircuit bij Brno
 Masaryk-universiteit, universiteit in Brno